Bei den ITA Division I National Team Indoor Championships wurden 2013 zum 39. Mal die Hallen-Mannschaftsmeister im US-amerikanischen College Tennis ermittelt. Das Herrenturnier fand vom 15. bis zum 18. Februar in Seattle, Washington statt. Als Gastgeberin fungierte die University of Washington. Im Finale siegte Virginia mit 4:2 gegen die USC.

Qualifikation 
Für das Turnier qualifizierten sich 15 Mannschaften über das ITA Division I Kick-Off Weekend 2013 vom 25. bis zum 28. Januar 2013. Der 16. Startplatz ging automatisch an das gastgebende Team der University of Washington.

Hauptrunde

Finale

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz (englisch)

Einzelnachweise 

College-Tennis-Saison 2012/13
Tennisturnier 2013
Tennisturnier in Seattle
2013